В парному розряді жіночого тенісного турніру Nordea Nordic Light Open 2003, що проходив у рамках Туру WTA 2003, Євгенія Куликовська і Олена Татаркова виграли титул, у фіналі перемігши пару Тетяна Перебийніс і Сільвія Талая 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Петра Мандула /  Патріція Вартуш (чвертьфінал)
 Євгенія Куликовська /  Олена Татаркова (чемпіонки)

 Каталін Мароші /  Рената Ворачова (1-ше коло)
 Міріам Казанова /  Єлена Костанич (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Nordea Nordic Light Open